Sangha ist ein Begriff mit verschiedenen Bedeutungen. Er bezeichnet:

 die Gemeinschaft innerhalb der buddhistischen Lehre, siehe Sangha
 einen Fluss in Afrika, der ein rechter Zufluss des Kongo ist, siehe Sangha (Fluss)
 eine Wirtschaftspräfektur der Zentralafrikanischen Republik, siehe Sangha-Mbaéré
 eine Region der Republik Kongo, siehe Sangha (Kongo)
 einen Ort in Mali, siehe Sangha (Mali)
 ein dreistaatliches Naturschutzgebiet und Weltnaturerbe am Sangha-Fluss, siehe Sangha Trinational

Siehe auch:
Sanga